Yevlax bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Yevlax (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Yevlax (Rayon)